Caiga quien caiga (Argentina), programa de televisió argentí.
 Caiga quien caiga (Xile), programa de televisió xilè.
 Caiga quien caiga (Espanya), programa de televisió espanyol.
 Caiga quien caiga (Perú), programa de televisió peruà.
 Caiga quien caiga (pel·lícula), pel·lícula peruana de 2018.